Ponte del Giubileo può riferirsi a:

Ponte del Giubileo () – ponte di Jaroslavl' in Russia 
Ponte del Giubileo (Jubilee Bridge in inglese) – ponte mobile di Queensferry nel Galles
Ponte del Giubileo (Jubilee Bridge in inglese) – ponte ferroviario sul fiume Hughli in India